Syn kan avse:

 Syn – en del av nervsystemet som gör det möjligt för en organism att se
 syn- – ett svenskt prefix, se Lista över prefix i svenskan
 Syn (juridik) – ett bevismedel i rättegång eller liknande juridiskt förfarande
 Syn (mytologi) - en valkyria i nordisk mytologi
 Syn (poker) – en pokerterm
 Sýn – en isländsk tv-kanal
 SYN-flagga – en term inom datorkommunikation, se Transmission control protocol
 Laga syn – en okulärbesiktning (besiktning med hjälp av synen) av fysisk egendom
 Husesyn – en rättslig åtgärd med bindande verkan i Sverige

Se även
 Uppenbarelse
 Hallucination